Павел Федяев:
 Федяев, Павел Иванович (1917—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Федяев, Павел Михайлович (род. 1982) — депутат Государственной Думы.